Der Vogelhändler ist der Titel von:

 Der Vogelhändler, Operette von Carl Zeller

Verfilmungen der Operette:

 Der Vogelhändler (1908), deutsche Verfilmung, produziert von Oskar Messter
 Der Vogelhändler (1911), deutsche Verfilmung, produziert von Oskar Messter
 Der Vogelhändler (1935), deutsche Verfilmung von E. W. Emo
 Der Vogelhändler (1953), deutsche Verfilmung von Arthur Maria Rabenalt
 Der Vogelhändler (1960), deutscher Fernsehfilm von Kurt Wilhelm
 Der Vogelhändler (1962), deutsche Verfilmung von Géza von Cziffra
 Der Vogelhändler (1967), deutscher Fernsehfilm von Joachim Hess
 Der Vogelhändler (1979) (Prodavets ptits), sowjetischer Fernsehfilm von Aleksandr Belinsky
 Rosen in Tirol, Alternativtitel Der Vogelhändler, deutscher Spielfilm von Géza von Bolváry

Siehe auch:
 Zu dem Vogelfänger in der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, siehe Die Zauberflöte